Prades (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
Vilanova de Prades, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona

Prades (Ardèche)
Prades (Ariège)
Prades (Haute-Loire)
Prades (Pyrénées-Orientales) (dit is het stadje Prades ten westen van Perpignan)
Prades (Tarn)
ook:
Prades-d'Aubrac, Aveyron 
Prades-le-Lez, Hérault 
Prades-Salars, Aveyron 
Prades-sur-Vernazobre, Hérault 
Arrondissement Prades
Kanton Prades

De naam Prades betekent, net als het Franse prés,  ongeveer: grasvlaktes, weides.